Tenisový turnaj ATP Open de Moselle 2012 se konal ve dnech 17. až 23. září ve francouzských Métách. Hrálo se na uzavřených dvrcích s tvrdým povrchem v komplexu Parc des Expositions de Metz Métropole. Turnaj se řadil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.

Singlový titul z předchozího ročníku obhájil nejvýše nasazený francouzský tenista Jo-Wilfried Tsonga, který ve finále porazil italskou turnajovou pětku Andrease Seppiho po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. Soutěž čtyřhry vyhrál druhý nasazený francouzský pár Nicolas Mahut a Édouard Roger-Vasselin po finálové výhře nad švédsko-dánskou dvojicí Johan Brunström a Frederik Nielsen výsledkem 7–6(7–3) a 6–4. Oba si tak připsali třetí deblový titul v sezóně 2012.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení měli v úvodním kole volný los.
  Jo-Wilfried Tsonga (vítěz)
  Philipp Kohlschreiber (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers (2. kolo, skreč)
  Florian Mayer (čtvrtfinále)
  Andreas Seppi (finále)
  Jarkko Nieminen (odstoupil)
  Gaël Monfils (semifinále)
  Nikolaj Davyděnko (semifinále)

 Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Nikolaj Davyděnko
  Paul-Henri Mathieu
  Albano Olivetti

Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Kenny de Schepper
  Vincent Millot
  Clément Reix
  Mischa Zverev
  Michael Berrer – jako šťastný poražený
  Daniel Brands – jako šťastný poražený

 Odhlášení 
z dvouhry
  Benjamin Becker
  Jarkko Nieminen (poranění pravého stehna)

 Skrečování 
z dvouhry
  Marcel Granollers (mezižeberní svalová bolest)
  Jan Hájek (poranění pravého zápěstí)
ze čtyřhry
  Vincent Millot (zranění nohy)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Jo-Wilfried Tsonga
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=8/WC
| RD1-team2= Nikolaj Davyděnko
| RD1-score2-1=0
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3=5
| RD1-team3= Andreas Seppi
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Gaël Monfils
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3=4

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Jo-Wilfried Tsonga
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2='''6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=5
| RD2-team2= Andreas Seppi
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)
  Dustin Brown /  Christopher Kas (semifinále)
  Johan Brunström /  Frederik Nielsen (finále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2012